Гексаграмма может означать:
 Гексаграмма — звезда с шестью углами.
 Гексаграммы — 64 символа И цзин.
 Гексаграмма — монета Византийской империи.